Sidney kan avse:

Platser

Australien 

 Sydney, delstatshuvudstad, New South Wales, City of Sydney,

Sydafrika 

 Sidney (berg), Västra Kapprovinsen,

USA 

 Sidney, Arkansas, Sharp County, 
 Sidney, Iowa, countyhuvudort, Fremont County, 
 Sidney, Illinois, Champaign County, 
 Sidney, Maine, Kennebec County, 
 Sidney, New York, Delaware County, 
 Sidney, Ohio, countyhuvudort, Shelby County, 
 Sidney, Montana, countyhuvudort, Richland County, 
 Sidney, Nebraska, countyhuvudort, Cheyenne County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar